

Wiskunde
 De omvang geeft de grootte of de omtrek van iets weer.

Muziek
 De omvang (ook wel ambitus of tessituur genoemd) is de afstand van de laagste tot de hoogste toon die een zangstem of een muziekinstrument ten gehore kan brengen.

Muziekterm
Meetkunde